Гдо́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Гдовская улица — улица во Пскове.
 Гдовская улица — улица в Санкт-Петербурге.